Cinq comtés des États-Unis portent le nom de comté de Clarke () :
 le comté de Clarke, situé dans l'État de l'Alabama ;
 le comté de Clarke, situé dans l'État de Géorgie ;
 le comté de Clarke, situé dans l'État de l'Iowa ;
 le comté de Clarke, situé dans l'État du Mississippi ;
 le comté de Clarke, situé dans le Commonwealth de Virginie.

Voir aussi